Айзейя Джонсон (, 20 декабря 1995, Брайан, Техас) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции корнербека в клубе НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс».

Биография 
Айзейя Джонсон родился 20 декабря 1995 года в Брайане, штат Техас. Окончил старшую школу имени Джеймса Эрла Раддера. За футбольную команду школы играл на позициях сэйфти и принимающего, в выпускной год был признан самым ценным её игроком. Участвовал в соревнованиях по лёгкой атлетике, был призёром чемпионата штата в беге на 110 метров с барьерами. В 2014 году поступил в Хьюстонский университет.

Любительская карьера 
Первый сезон в колледже Джонсон провёл в статусе освобождённого игрока, тренировался с командой, но в играх не участвовал. В составе «Хьюстон Кугарс» дебютировал в 2015 году, два сезона играл ресивером, принял участие в 22 играх команды, набрал на приёме 208 ярдов. В 2017 году он перешёл на позицию корнербека, из двенадцати игр чемпионата пять начал в стартовом составе, всего сделал 45 захватов и два перехвата. В последний год в университете сыграл в одиннадцати матчах.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
В 2019 году Джонсон вышел на драфт НФЛ. Обозреватель сайта Bleacher Report Мэтт Миллер главным его достоинством называл физические данные и атлетизм, в том числе приобретённые благодаря занятиям лёгкой атлетикой. Минусами игрока были недостаток техники, небольшой опыт игры корнербеком, ошибки, допускаемые при игре в прикрытии в глубине поля.

В четвёртом раунде драфта под общим 129 номером Джонсон был выбран «Оклендом». В начале мая он подписал с клубом контракт. В начале сезона он получил сотрясение мозга и сломал кости лица. После восстановления Джонсон принял участие в пяти матчах команды, но сыграл менее двадцати снэпов в защите.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Окленд Рэйдерс»